Con il nome di Sant'Eutichio si identificano:

Sant'Eutichio, discepolo di San Giovanni Evangelista, celebrato il 24 agosto;
Sant'Eutichio di Ancira, presbitero e martire con San Domiziano ad Ancira, celebrato il 28 dicembre;
Sant'Eutichio di Roma (†99), martire in Roma sotto l'imperatore Traiano insieme ai santi Marone e Vittorino, celebrato il 15 aprile;
Sant'Eutichio di Spagna (†300), martire insieme ai santi Onorio e Stefano, celebrato il 21 novembre;
Sant'Eutichio di Alessandria (†356), martire degli ariani, celebrato il 26 marzo;
Sant'Eutichio di Como (†539), vescovo di Como, città nella cui Diocesi si commemora il 4 giugno. Fuori da questa diocesi, Eutichio di Como è celebrato il 5 giugno;
Sant'Eutichio (IV secolo), martire sotto Diocleziano, celebrato il 4 febbraio;
Sant'Eutichio, patriarca di Costantinopoli, celebrato il 6 aprile.
Sant'Eutichio (†741), martire in Mesopotamia, celebrato il 14 marzo.
Sant'Eutichio da Norcia,celebrato il 23 maggio.

Note

Bibliografia
Siro Borrani, Il Ticino Sacro. Memorie religiose della Svizzera Italiana raccolte dal sacerdote Siro Borrani prevosto di Losone, Tip. e Libreria Cattolica di Giovanni Grassi, Lugano 1896.
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3

Collegamenti esterni
Santi, beati e testimoni